Lincolnton kan syfta på:

Lincolnton, Georgia
Lincolnton, North Carolina